Bellefond ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Bellefond (Gironde)
 Bellefond (Côte-d’Or)

Siehe auch:
 Bellefonds
 Belfonds
 Belfonte
 Bellefonte